Would I Lie to You? (nummer), nummer van het Amerikaanse muziekduo Charles & Eddie uit 1992
 Would I Lie to You? (televisieprogramma), komisch televisieprogramma van de BBC